

Persone
 Andre Bakker (1961) – giocatore di calcio a 5 olandese
 Arne Bakker (1930-2009) – hockeista su ghiaccio e calciatore norvegese
 Erik Bakker (1990) – calciatore olandese
 Danny Bakker (1995) – calciatore olandese
 Gerbrand Bakker (1962) – scrittore olandese
 Glenys Bakker (1962) – giocatrice di curling canadese
 Jo e Anne Bakker – coppia di olandesi che durante il secondo conflitto mondiale nascosero alcuni ebrei nella loro abitazione, salvandoli dalla deportazione
 Mitchel Bakker (2000) – calciatore olandese
 Maarten den Bakker (1969) – dirigente sportivo ed ex ciclista olandese
 Nick Bakker (1992) – calciatore olandese
 Richard Scott Bakker (1967) – scrittore canadese
 Robert Bakker (1945) – paleontologo statunitense
 Thiemo de Bakker (1988) – tennista olandese

Altro
 27425 Bakker – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 
 Backer
 Baker